Atomówki (, 2016–2019) – amerykański serial animowany wyreżyserowany przez Nicka Jenningsa oraz Boba Boyle’a i wyprodukowany przez wytwórnię Cartoon Network Studios, reboot oryginalnego serialu pod tym samym tytułem autorstwa Craiga McCrackena (twórcę seriali jak Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster oraz W tę i nazad).

Premiera serialu odbyła się w Stanach Zjednoczonych 4 kwietnia 2016 na amerykańskim Cartoon Network. W Polsce serial zadebiutował 23 kwietnia 2016 o godzinie 8.30 na antenie Cartoon Network. Premiera serialu odbyła się także w Pulsie 2 w dniu. 15 maja 2017 o godz. 16:30.

Fabuła 
Serial opowiada o nowych przygodach trzech dziewczynek obdarzonych supermocą – Bójki, Bajki i Brawurki, a ich zadaniem jest walka z przestępczością, ratowanie ludzi przed kataklizmami i katastrofami oraz obrona miasta Townsville przed atakami potworów i kosmitów.

Produkcja 
Dnia 16 czerwca 2014 roku, stacja Cartoon Network ogłosiła, że powstanie nowy serial z Atomówkami, który będzie produkowany przez amerykańską wytwórnię Cartoon Network Studios. Dnia 19 lutego 2015 zostało potwierdzone, że Nick Jennings zostanie producentem wykonawczym. Animator Bob Boyle, który był twórcą takich seriali jak Yin Yang Yo! dla kanału Disney XD czy Wow! Wow! Wubbzy! stacji Nickelodeon także będzie producentem. Tymczasem Craig McCracken, oryginalny twórca Atomówek  nie brał udziału przy produkcji nowej kreskówki. Twórca po zakończeniu prac nad serialem Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster pożegnał się z Cartoon Network Studios, mimo że dał swoją zgodę.

W czerwcu 2015 roku zostało ogłoszone, że nowe aktorki Amanda Leighton, Kristen Li i Natalie Palamides będą użyczać głosu głównym bohaterkom – Bójce, Bajce i Brawurce. Będzie to pierwszy serial bez udziału oryginalnych aktorek – Cathy Cavadini, Tary Strong i Elizabeth Daily, które użyczały głosu bohaterkom w latach 1998-2005.

Obsada 
 Amanda Leighton – Bójka
 Kristen Li – Bajka
 Natalie Palamides – Brawurka
 Tom Kenny –
 Narrator,
 Burmistrz
 Roger L. Jackson – Mojo Jojo
 Jennifer Hale –
 panna Keane,
 Sedusa

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Artur Kaczmarski
Dialogi polskie: Marta Robaczewska
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Ciecierska (początkowe odcinki)
Wystąpili:
 Julia Kunikowska – Bójka
 Magdalena Wasylik – Brawurka
 Natalia Jankiewicz – Bajka
 Stefan Knothe – Pan Burmistrz
 Waldemar Barwiński – Profesor Atomus
 Grzegorz Kwiecień –
 Narrator,
 spiker radiowy (odc. 1),
 Guru Chillaxi (odc. 6),
 spiker (odc. 11),
 amebowiec #3 (odc. 19),
 lektor spotu wyborczego Księżniczki Forsiastej (odc. 23),
 lektor reklamy (odc. 31),
 jeden z yeti (odc. 37)
 Wojciech Żołądkowicz –
 Mojo Jojo,
 jednorożec (odc. 5),
 nauczyciel matematyki (odc. 54)
 Maria Dejmek – Księżniczka Forsiasta
 Paweł Ciołkosz – As
 Jarosław Boberek –
 Feler Lumpeks,
 drugi z członków kapeli Wrażliwych urwisów (odc. 1),
 matador (odc. 3)
 Zbigniew Konopka –
 On (odc. 11),
 Woźnytaur (odc. 15),
 jeden z yeti (odc. 37),
 Mięsnioman (odc. 51),
 Pawełek (odc. 53),
 Supertata (odc. 82)
 Klementyna Umer –
 Panna Keane,
 Chelsea (odc. 2),
 mama Danny’ego (odc. 5),
 dziennikarka (odc. 7),
 Sapna (odc. 13, 57),
 jeden z yeti (odc. 37)
 Patricia Kazadi – Bombka
W pozostałych rolach:
 Artur Pontek – członek kapeli Wrażliwych urwisów (odc. 1)
 Julia Kołakowska-Bytner –
 Maylyn (odc. 2, 54, 95),
 Jemmica (odc. 16, 73)
 Paweł Szczesny – 
 Potwór (odc. 2),
 zwiedzający muzeum ogórków (odc. 5)
 Klaudiusz Kaufmann – 
 Danny (odc. 5, 22, 40-41),
 Siliko (odc. 19, 30, 52, 69),
 Matt Manser (odc. 23),
 Jared (odc. 47, 71-72)
 Anna Sroka-Hryń –
 jednorożec (odc. 5),
 Bianca Bikini (odc. 7, 25, 84),
 Eddie (odc. 26)
 Janusz Wituch –
 Chłopczyzna (odc. 6, 18, 74),
 dr Rupert Kenzington (odc. 15),
 amebowiec #1 (odc. 19),
 nauczyciel (odc. 23),
 Toni (odc. 33),
 Allegro (odc. 38),
 Gerald (odc. 42),
 Louis Pasteur (odc. 42),
 Wooly (odc. 48),
 Jaydeep (odc. 51)
 Beata Wyrąbkiewicz –
 Sara Bellum (odc. 7),
 Księżniczka Blubella (odc. 17),
 mama Danny’ego (odc. 22)
 Krzysztof Plewako-Szczerbiński –
 szczur Graciarz (odc. 8-9),
 On (odc. 31, 34, 58),
 jeden z rekinowców (odc. 49),
 Planujbot (odc. 50),
 Muchol (odc. 51),
 Wielki Trójkąciak (odc. 54),
 Havier (odc. 57),
 Spord (odc. 71-72)
 Marta Dobecka – 
 Nadzieja (odc. 14),
 Duplicate (odc. 83)
 Karol Osentowski –
 książę (odc. 17),
 kapsel (odc. 18),
 amebowiec #2 (odc. 19),
 Benny Benjamins (odc. 36)
 Maksymilian Michasiów – Jared Shapiro (odc. 37)
 Monika Pikuła –
 Zielone Skrzydło (odc. 42),
 pani Moss (odc. 47)
 Jakub Szydłowski – Niebieski Dżinn (odc. 42)
 Anna Apostolakis – 
 Rudowłosa Eryka (odc. 47),
 Ela Gancka (odc. 71)
 Karol Jankiewicz – Joey (odc. 55)
 Aleksander Sosiński – Logan Logan (odc. 71-72)
 Robert Tondera – Słoik (odc. 82)
 Joanna Pach-Żbikowska
 Marta Dylewska
 Artur Kaczmarski
 Bartosz Wesołowski
 Anna Wodzyńska
 Karol Kwiatkowski
 Bartosz Martyna
 Mieczysław Morański
 Maciej Kosmala
 Grzegorz Borowski
 Michał Tomala
i inni

Piosenkę śpiewał: Adam Krylik (odc. 10)

Lektor tytułów: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2016
Seriale telewizyjne zakończone w 2019
Produkcje Cartoon Network